David Johnson (1827–1908) – amerykański malarz 
 David H. Johnson (1912–1996) – amerykański zoolog
 David Johnson (ur. 1931) – australijski lekkoatleta, sprinter
 David Johnson (ur. 1947) – amerykański pływak
 David Johnson (ur. 1951) – angielski piłkarz
 C. David Johnson (ur. 1951) – kanadyjski aktor
 Dave Johnson (ur. 1963) – amerykański lekkoatleta
 David Johnson (ur. 1970) – angielski piłkarz
 David Johnson (ur. 1976) – jamajski piłkarz
 Dave Johnson (ur. 1977) – amerykański kulturysta
 David Johnson – amerykański operator filmowy
 Dave Johnson – amerykański komiksiarz, laureat Nagrody Eisnera
 David Johnson  (ur. 2001) – amerykański koszykarz